Der Feynman Prize in Nanotechnology ist ein vom Foresight Institute in Palo Alto seit 1993 verliehener Preis für Nanotechnologie und Nanowissenschaften. Zuerst wurde er alle zwei Jahre vergeben, seit 1997 jährlich.

Er ist nach Richard Feynman benannt, dessen Vortrag There is plenty of room at the bottom von 1959 vielfach als visionäre Vorwegnahme der Nanotechnologie-Revolution gilt. Der Preis ist mit 5000 Dollar dotiert und wird in den Kategorien Experiment und Theorie vergeben.

Das 1986 von Eric Drexler gegründete Foresight Institute ist eine Non-profit-Organisation zur Förderung der Nanowissenschaften. Sie lobt auch einen großen Preis aus von je 250.000 Dollar für die erste Person, die einen Nanoroboter-Arm mit präziser Steuerung und einen 8-Bit-Addierer im Nanobereich realisiert.

Preisträger

Kategorie Experiment

Kategorie Theorie

Weblinks 
 offizielle Website

Einzelnachweise 

Wissenschaftspreis (Vereinigte Staaten)
Technikpreis
Richard Feynman
Erstverleihung 1993